Yémen du Sud peut désigner :
 République démocratique populaire du Yémen, en place de 1967 à 1990 ;
 République démocratique du Yémen, en place de mai à juillet 1994.